Брос () — нидерландская фамилия.
 Брос, Саломон де (1571—1626) — французский архитектор.
 Брос, Харри (1898—1954) — нидерландский легкоатлет.
 Брос, Хуго (1952) — бельгийский футболист, защитник.